Seven Seas Entertainment — американское издательство, специализирующееся на выпуске OEL-манги. В настоящее время также лицензирует и публикует мангу и книги формата «лайт-новел», а также некоторые веб-комиксы.

История
Seven Seas Entertainment возглавляет Джейсон Де Анджелис (), придумавший в своё время термин «мировая манга» для веб-сайта компании в 2004 году. Seven Seas создавалась как издатель OEL-манги. В апреле 2005 года она стала первым издательством, предлагающим для скачивания мангу для Sony PSP, причём в первый же день количество загрузок достигло . В октябре 2005 года было объявлено, что компания начинает заниматься переводом и публикацией оригинальной японской манги, а также приобретает лицензию на книжную серию Boogiepop. В сентябре 2006 года у издательства появился отдельный импринт, занимающийся переводом «лайт-новел».

Публикации 

 10 Beautiful Assassins
 12 Beast
 Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest
 Absolute Duo
 A Centaur's Life
 A Certain Scientific Accelerator
 A Certain Scientific Railgun
 Afro Samurai
 Alice in the Country of Clover
 Alice in the Country of Hearts
 Alice in the Country of Joker
 Alice Love Fables
 Alice & Zouroku
 Amazing Agent Jennifer
 Amazing Agent Luna
 Amnesia Labyrinth
 The Ancient Magus' Bride
 Angel Para Bellum
 Aoi House
 Arkham Woods
 Arpeggio of Blue Steel
 Avalon: Web of Magic
 Avalon: The Warlock Diaries
 Ballad of a Shinigami
 Battle Rabbits
 Blade for Barter
 Blood Alone
 Bloom Into You
 Bodacious Space Pirates
 Boogiepop
 Captain Harlock: Dimensional Voyage
 Captain Nemo
 Captive Hearts of Oz
 Citrus
 Crimson Empire
 Dance in the Vampire Bund
 Dive in the Vampire Bund
 Dead Already
 Destiny's Hand
 D-Frag!
 Devilman
 Devilman Grimoire
 Devilman VS. Hades
 Dictatorial Grimoire
 The Disappearance of Hatsune Miku
 Dracula Everlasting
 Dragonar Academy
 Dragon Half
 Dreamin' Sun
 Earthsong
 Evergreen
 First Love Sisters
 Franken Fran
 Free Runners
 Freezing
 Gakuen Polizi
 Ghost Diary
 Generation Witch
 Girl Friends
 The Girl From the Other Side: Siúil, a Rún
 Girls und Panzer
 Girls und Panzer: Little Army
 Golden Time
 Gun Princess
 Gunslinger Girl
 Haganai: I Don't Have Many Friends
 Hana & Hina After School
 Haven't You Heard? I'm Sakamoto
 Hayate X Blade
 He Is My Master
 Hollow Fields
 Holy Corpse Rising
 Hour of the Zombie
 How to Build a Dungeon: Book of the Demon King
 I Don't Like You at All, Big Brother!
 I, Otaku: Struggle in Akihabara
 Inukami!
 Inverloch
 InVisible
 It Takes A Wizard
 Jack the Ripper: Hell Blade
 Kanokon
 Kase-san
 Kashimashi: Girl Meets Girl
 Kindred Spirits on the Roof
 Kisses, Sighs, and Cherry Blossom Pink
 Kodomo no Jikan (former)
 Laddertop
 Last Hope
 The Last Uniform
 Lizzie Newton: Victorian Mysteries
 Lord Marksman and Vanadis
 Love in Hell
 Love in Hell: Death Life
 Lucifer and the Biscuit Hammer
 Made in Abyss
 Magia the Ninth
 Magical Girl Apocalypse
 Magical Girl Site
 Magical Girl Spec-Ops Asuka
 Magika Swordsman and Summoner
 Makai Ouji: Devils and Realist
 Masamune-kun's Revenge
 Mayo Chiki!
 Miss Kobayashi's Dragon Maid
 Monster Girl Encyclopedia
 Monster Musume
 Monster Musume: I ♥ Monster Girls
 Moonlight Meow
 Mr. Grieves
 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation
 My Boyfriend is a Vampire
 My Girlfriend is a T-Rex
 My Lesbian Experience With Loneliness
 My Monster Secret: Actually, I Am...
 My Pathetic Vampire Life
 The Ninja Diaries
 No Game No Life
 No Man's Land
 Non Non Biyori
 Not Lives
 NTR: Netsuzou Trap
 Nurse Hitomi's Monster Infirmary
 Orange
 The Other Side of Secret
 The Outcast
 Pandora: A Death Jr. Manga
 Pandora in the Crimson Shell: Ghost Urn
 Paranormal Mystery Squad
 Pita-Ten
 Please Tell Me! Galko-chan
 Plum Crazy! Tales of A Tiger-Striped Cat
 Ravenskull
 Re:Monster
 The Sacred Blacksmith
 Secret of the Princess
 Senran Kagura
 Servamp
 The Seven Princes of the Thousand Year Labyrinth
 Shomin Sample: I Was Abducted By An Elite All-Girls School As A Sample Commoner
 Species Domain
 Speed Racer
 Strawberry Panic!
 Strike Witches
 The Testament of Sister New Devil
 Tetragrammaton Labyrinth
 There's A Demon Lord On the Floor
 To Love-Ru
 Tokyo Undead
 Tomodachi x Monster
 Toradora!
 Unearthly
 Vampire Cheerleaders
 Venus Versus Virus
 Voiceful
 Wadanohara and the Great Blue Sea
 Witch Buster
 Wicked City
 World's End Harem
 World War Blue
 Young Miss Holmes
 Yuuna and the Haunted Hot Springs
 Zero's Familiar

Примечания

Ссылки 
 
 

Издательства, основанные в 2004 году
Издатели манги
Издательства комиксов США